Niafunke kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Niafunké, kretshuvudort, Timbuktu, 
 Niafunke Cercle, krets, Mopti, 

Robotskapade Maliförgreningar